

Patronymes 
Kondratiev (masculin ; ) ou Kondratieva (féminin ; ), parfois francisé en Kondratieff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Kondratiev 
 Nikolaï Kondratiev (1892-1938), économiste soviétique,
 Dmitri Kondratiev (1969-), astronaute russe,
 Maksim Kondratiev (1983-), joueur de hockey sur glace russe;

Kondratieva 
 Iekaterina Kondratieva (1982-), athlète russe, spécialiste du 200 mètres,
 Lioudmila Kondratieva (1958-), ancienne athlète soviétique,
 Maria Kondratieva (1982-), joueuse de tennis russe;

Économie 
 Cycle de Kondratiev (d'après Nikolaï Kondratiev).

Patronyme russe